1ª battaglia di Herdonia (212 a.C.) della seconda guerra punica
 2ª battaglia di Herdonia (210 a.C.) della seconda guerra punica